Альберт Фёглер (; 8 февраля 1877, Борбек — 14 апреля 1945, Хердекке) — немецкий предприниматель и политик, генеральный директор крупнейшей горнометаллургической компании Vereinigte Stahlwerke. Активный политический деятель крайне правого направления. Близкий сотрудник и деловой партнёр Гуго Стиннеса. Финансист НСДАП, экономический функционер в Третьем рейхе. Покончил с собой в конце Второй мировой войны, чтобы избежать ареста.

Сотрудник Стиннеса. Промышленный магнат 
Окончил Технологический институт Карлсруэ в 1901 году. По специальности инженер-машиностроитель. Работал инженером на Дортмундском металлургическом заводе. В 1910 году перешёл в Deutsch-Luxemburgische Bergwerks und Hütten-AG — Германо-Люксембургскую горнометаллургическую корпорацию, во главе которой стоял Гуго Стиннес. Был членом совета директоров корпорации, в 1915-1926 годах — генеральным директором. Пользовался особым доверием Стиннеса за деловые качества и совпадение крайне правых политических взглядов.

В 1924 году Гуго Стиннес скончался. Контроль над активами и управление предприятиями частично перешли к Фёглеру. В 1926 году Фёглер учредил Vereinigte Stahlwerke, превратившуюся в крупнейшую горнодобывающую и металлургическую структуру Германии. Состоял в советах директоров RWE (угледобыча, электроэнергетика), Gelsenkirchener Bergwerks-AG (угледобыча), Saar und Mosel-Bergwerks-Gesellschaft (угледобыча). Все эти структуры ранее принадлежали к группе компаний Стиннеса.

Фёглер был членом Имперского союза германской промышленности, Немецкого союза металлургической промышленности, научно-технического сообщества «Институт стали». В 1925-1927 годах возглавлял Рейнско-Вестфальский угольный синдикат. Входил в организацию Ruhrlade — группу из 12 крупнейших промышленников, контролировавших экономику Рура. Принадлежал к кругу германской бизнес-элиты.

Идеолог экспансии. Правый политик 
Альберт Фёглер был убеждённым сторонником внешней экспансии, видя в этом залог экономического развития Германии. По этой же причине выступал за централизованную диктатуру во внутреннем устройстве. Особенно важным он считал удержание Эльзас-Лотарингии и захват других районов Франции, богатых железной рудой.

История почти всех народов есть вечная тяга к экспансии, никогда не знающая передышки… У Германии мало, слишком мало земли.

Альберт Фёглер

Ноябрьскую революцию Фёглер встретил крайне враждебно. Он вступил в контрреволюционную «Коллегию двенадцати», созданную консервативно-националистическим медиамагнатом Альфредом Гугенбергом. Вместе с Гуго Стиннесом Фёглер присоединился к Антибольшевистской лиге, вносил средства в Антибольшевистский фонд, всячески содействовал антикоммунистической активности Эдуарда Штадтлера.

В 1919 году Фёглер выступил одним из учредителей Немецкой народной партии, представлял партию в рейхстаге. Был одним из руководителей правого крыла немецких либералов. Вышел из партии, категорически осудив её фактическое согласие на французскую оккупацию Рура в 1923 году. Однако Фёглер вынужден был взаимодействовать с французской оккупационной администрацией для функционирования предприятий в Рурском бассейне.

Как эксперт германской стороны Фёглер осуждал план Юнга. Требовал сокращения репарационных выплат, автаркической политики, государственного стимулирования промышленности и внутреннего рынка. Пропагандировал классовый мир и национальное единение.

Наши рабочие и служащие должны быть готовы к трудным временам. Но они должны прийти к выводу о наибольших перспективах экономики частного сектора. Наша задача — проникнуться национальным духом. Споры о тарифах и заработной плате завершатся, когда мы придём к общему национальному мышлению.

Альберт Фёглер

Партнёр нацистов. Двойственность позиции 
Альберт Фёглер заинтересованно отнёсся к НСДАП, видя в нацистах силу, способную внедрить национализм в рабочий класс, дисциплинировать общество и обеспечить захваты ресурсов вовне. Показательно, что председателем наблюдательного совета Vereinigte Stahlwerke являлся Фриц Тиссен — со времени основания компании в 1926 до конфликта с Гитлером и бегства из Германии в 1939.

11 сентября 1931 года Альберт Фёглер лично провёл деловые переговоры с Адольфом Гитлером. Организовал субсидирование нацистов от Ruhrlade (непосредственными получателями являлись Вальтер Функ и Грегор Штрассер).

27 января 1932 года Фёглер присутствовал на встрече Гитлера с промышленниками и финансистами в Дюссельдорфском индустриальном клубе. Фёглер оказался одним из немногих слушателей, у которого тезисы гитлеровской речи не вызвали большого энтузиазма — он предвидел, что политический авантюризм нацистов создаст сложности для экономики.

Тем не менее, разрушительный экономический кризис и политические потрясения подтолкнули Фёглера к поддержке НСДАП. В ноябре 1932 года он солидаризировался с письмом группы промышленников, финансистов и аграриев президенту Гинденбургу, в котором содержалось предложение назначить Гитлера рейхсканцлером.

Функционер рейха

Уполномоченный магнат 
Вскоре после прихода нацистов к власти, 20 февраля 1933 года, Фёглер участвовал в очередной встрече промышленников с Гитлером. Результатом стала субсидия НСДАП в 3 миллиона рейхсмарок. С этого времени Фёглер занял позицию полностью лояльного сотрудничества с нацистским режимом. Он обладал статусом представителя интересов Рурской и Рейнско-Вестфальской промышленных групп. В ходе переговоров с Германом Герингом Фёглер договорился о масштабных госзаказах при реализации государственных программ перевооружения.

Фёглер активно проводил экономическую политику Гитлера. По назначению Гитлера он состоял в Генеральном совете германской экономики. В 1934 году Фёглер, оставаясь капиталистическим магнатом, являлся государственным уполномоченным по национализации угольных шахт Рейнско-Вестфальской области. После бегства Тиссена из Германии Фёглер возглавил наблюдательный совет Vereinigte Stahlwerke, сосредоточив в своих руках все руководящие функции компании. В 1941-1945 годах он возглавлял также Общество кайзера Вильгельма.

Война и самоубийство 
В период Второй мировой войны Vereinigte Stahlwerke являлось одной из ключевых структур военно-экономического обеспечения. Альберт Фёглер являлся одним из фюреров военной экономики. С декабря 1944 года служил в министерстве вооружений и боеприпасов под руководством Альберта Шпеера. Курировал военное производство в Руре. Играл видную роль в экономике тотальной войны (По некоторым данным, в 1944 году Фёглер выходил на связь с оппозиционной группой Карла Гёрделера, но этот контакт не получил практического развития).

В апреле 1945 к рурскому городу Хердекке, где находился Фёглер, подступили американские войска. Чтобы избежать плена, Альберт Фёглер покончил с собой. Похоронен на городском протестантском кладбище.

Альберт Фёглер рассматривается как один из наиболее политизированных германских магнатов первой половины XX века. Экономические интересы находились для него в неразрывной связи с крайне правыми политическими позициями. Сотрудничество с нацизмом было для Фёглера сознательным выбором и мотивировалось не только экономически. Реально существовавшие разногласия он счёл менее значимыми, нежели совпадающие позиции.

Примечания

Ссылки 
 Albert Vögler 1877—1945. Industrieller, Politiker

Промышленники Германии
Предприниматели Германии
Политики Германии
Националисты Германии
Ультраправые
Инженеры Германии
Металлурги Германии
Самоубийцы
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)
Почётные доктора Леобенского горного университета